

Geografia
 Eusébio – comune dello stato di Ceará, Brasile

Onomastica
 Eusebio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
 Eusebio – console dell'Impero romano d'Oriente nel V secolo
 Eusebio – funzionario dell'Impero romano (IV secolo)
 Papa Eusebio – papa del IV secolo
 Eusebio di Cesarea – dottore della Chiesa, morto nel IV secolo
 Eusebio di Mindo – filosofo neoplatonico del IV secolo
 Eusebio di Milano – arcivescovo di Milano nel V secolo, santo
 Eusebio di Vercelli – primo vescovo di Vercelli, santo (III secolo)
 Eusébio – calciatore portoghese
 Eusebio – Personaggio degli Incorreggibili

Cognome
 Chiara Eusebio – calciatrice italiana
 Federico Eusebio – storico e archeologo italiano
 Fernando Eusebio – calciatore italiano
 Fineza Eusébio – cestista angolana

Pagine correlate
Eusebi
Sant'Eusebio